«Дове́рие» — название ряда фильмов:
 «Доверие» (1972) — производство СССР. Режиссёр — Николай Ильинский.
 «Доверие» (1975) — производство СССР—Финляндия. Финский вариант названия — «Luottamus».
 «Доверие» (1990) — производство США, оригинальное название «Trust». Режиссёр — Хэл Хартли.
 «Доверие» (2010) — производство США, оригинальное название «Trust». Режиссёр — Дэвид Швиммер.
 «Доверие» (2016) — производство США, оригинальное название «The Trust». См. также 
 Доверие (телесериал) (2018)